vriend (Surinaamse taal)
 Mattie (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Turijn

Personen en personages 
 Mathilde van Limburg Stirum (1854 – 1932), Nederlands gravin, met roepnaam Mattie
Sandra Mattie (1970), Nederlands actrice
 Mattie Valk (1985), (Pieter Mattheus), Nederlands radio-dj
 Mattie Stepanek (1990 – 2004), Amerikaans auteur, vredestichter en filosoof
 Spider-Woman (Mattie Franklin), personage uit strips van Marvel Comics

Zie ook 
 Mattie & Marieke, een radioprogramma op het Nederlandse radiostation Qmusic, mede gepresenteerd door Mattie Valk